Mauro Valentini – calciatore italiano
Mauro Valentini – calciatore sammarinese